Magowan oder MaGowan ist der Familienname folgender Personen:

 David Magowan (* 1983), nordirischer Fußballspieler
 John MaGowan (* 1941), britischer Botschafter
 John Hall Magowan (1893–1951), britischer Diplomat
 Kate Magowan (* 1975), britische Schauspielerin
 Ken Magowan (* 1981), kanadischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Megowan